Alonso de Fonseca el Vell o Alonso de Fonseca y Ulloa (Toro, ~1415–Coca, 1473), religiós castellà, bisbe d'Àvila (1445-1454) i arquebisbe de Sevilla (1454-65 i 1469-73) 
 Alonso de Fonseca y Quijada (Toro, 1422- Osma?, 1505), religiós castellà, bisbe d'Àvila (1469-85) de Conca (1485-93) i d'Osma (1493-1505)
 Alonso de Fonseca y Ulloa (Santiago de Compostel·la, 1475 - Alcalá de Henares, 1534), bisbe i mecenes espanyol